07 är det sjätte studioalbumet från den kroatiska sångerskan Nina Badrić. Albumet släpptes den 16 november 2007. Albumet innehåller 12 låtar.

Låtlista

Referenser 
07 på iTunes

Musikalbum 2007
Kroatiska musikalbum